Вале́рий Алекса́ндрович Ники́тин:
 Никитин, Валерий Александрович (1939—2002) — советский хоккеист.
 Никитин, Валерий Александрович (род. 1944) — заслуженный учитель Российской Федерации, депутат Государственной думы РФ I созыва.
 Никитин, Валерий Александрович — российский переводчик, лауреат премии Французской академии, кавалер Ордена искусств и литературы Французской Республики. (ЛГ, РГ)